For You —  сборник хитов американской певицы и актрисы Селены Гомес. Проект является первым сборником хитов в карьере Селены, и вышел 24 ноября 2014 года. For You является последним альбомом от Hollywood Records. Ранее в этом году Гомес, Селена подписала контракт с Interscope Records.

Новый материал 
На компиляции присутствуют три новые песни. Одна из них называется «Do It», написанная самой Селеной, Antonina Armato, Tim James͵ David Jost и продюсером Rock Mafia. Другая — это ведущий сингл под названием «The Heart Wants What It Wants». По данному треку снят видеоклип в чёрно-белом формате. Режиссёром выступил Dawn Shadforth. Третья — «My Dilemma 2.0». Также в альбоме присутствует версия песни «More» на испанском языке — «Más».

Список композиций 
Стандартное издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Селены Гомес
Альбомы Hollywood Records